Brost ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Brost (1920–2010), deutsche Verlegerin
 Erich Brost (1903–1995), deutscher Verleger
 Georg Brost (1878–?), deutscher Politiker (DNVP), MdL Sachsen und Gewerkschaftsfunktionär
 Heinrich Brost (1889–1960), schwedischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Marc Brost (* 1971), deutscher Journalist
 Todd Brost (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Wolfgang Brost (1936–2016), deutscher Konteradmiral der Bundesmarine

Siehe auch:
 Prost